Ел Уалул има више значења:

 Ел Уалул (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Уалул (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику